Pseudogaster är ett släkte av svampar. Pseudogaster ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudogaster